Оро̀р Клема̀н () е френска актриса, родена на 12 октомври 1945 година.

Избрана филмография

Източници

Външни препратки 
 
 

Френски актриси
Хора от О дьо Франс